08/15 est une expression courante en allemand, indiquant qu'une chose est banale, quelconque, vulgaire. Elle doit se prononcer « zéro huit quinze » en français, et null-acht/fünfzehn (souvent écrit nullachtfünfzehn) en allemand.  Elle fait référence à la Maxim 08/15 (aussi connue sous le nom MG 08/15), une des premières mitrailleuses légères allemandes. 
 08/15 est également le titre d'une suite de romans en forme de trilogie (1954-1955) de Hans Hellmut Kirst et le titre d'un film allemand (1954) de Paul May, tiré du premier volume de la trilogie : La révolte du caporal Asch.
 08/15, pour , se réfère au changement des statuts règlementaires dans l'Armée allemande, surtout par le nouveau casque à boulon remplaçant le casque à pointe.

Notes et références